Federation steht für 
 Federation (TV-Serie), 1998, Australien
 The Federation (Band)
 Federation Peak, Antarktika
Siehe auch:
 Confederation
 Föderation
 Föderierte Identität, informationstechnische „zusammengefasste“ sich über mehrere Systeme erstreckende Identität